Kotliska – wieś w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, w gminie Lwówek Śląski
 Kotliska – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Kutno
 Kotliska – skałka w Karkonoszach
 Kotliská – szczyt w słowackich Niżnych Tatrach